Parkville ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in den USA:
 Parkville (Illinois)
 Parkville (Maryland)
 Parkville (Missouri)
 Parkville (Pennsylvania)

in Australien:
 Parkville (Victoria)
 Parkville (New South Wales)

Siehe auch:
 Parksville